Агнешка Ядвига Вещек-Кордус (, 22 марта 1983 года, Валбжих, Польша) — польская спортсменка, специализируется в вольной борьбе. Бронзовый призёр Летних Олимпийских Игр 2008 в категории до 72 кг, бронзовый призёр Универсиды, четырёхкратный бронзовый призёр Чемпионатов Европы.
Агнешка Вещек — первая полька в истории вольной борьбы, выигравшая олимпийскую медаль.

8 октября 2008 Агнешка Вещек была награждена «Золотым крестом» за спортивные достижения на Летних Олимпийских играх 2008 года.

Замужем за польским борцом Аркадиушем Кордусом. В декабре 2009 года родила дочь Габриэлу.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Польши
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Борцы по алфавиту